Il existe deux . Raguse en Sicile et Raguse en Croatie. Deux batailles portent le même nom :
 Bataille de Raguse qui, en 1617, oppose les espagnols aux vénitiens (Raguse en Croatie).
 Siège de Raguse qui, en 1806, oppose les forces armées de l'empire français aux Russes (Raguse en Croatie aussi appelée République de Raguse).